Barritt ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Barritt (* 1980), britischer Ralley-Copilot
 Ron Barritt (1919–2004), englischer Fußballspieler
 Victoria Hamilton-Barritt (* 1982), britische Schauspielerin